Giants ("giganti" in lingua inglese) può riferirsi :

Musica 
Giants – gruppo musicale rock italiano
 Giants – album di Dizzy Gillespie e Bobby Hackett del 1971
Giants – album dei Giants del 1979
Giants – album di Chicane del 2010
Giants – album dei The Stranglers del 2012
Giants – album dei Take That del 2017
Giants – singolo di Dermot Kennedy del 2020

Sport 
Bayer Giants Leverkusen – squadra di pallacanestro tedesca
Belfast Giants – squadra di hockey su ghiaccio nordirlandese
Giants Basket Marghera – squadra di pallacanestro italiana
Giants Bolzano – squadra di football americano italiana
Giants Düsseldorf – squadra di pallacanestro tedesca
Giants Nördlingen Basketball – squadra di pallacanestro tedesca
Manchester Giants – squadra di pallacanestro britannica
New York Giants – squadra di football americano statunitense
 New York Giants, ora San Francisco Giants – squadra di baseball statunitense
Yomiuri Giants – squadra di baseball giapponese